Three se poate referi la:

 Three (album de Sugababes)
 Three (companie)
 Three (televiziune)